Artist Point ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Artist Point (Arkansas), Ort im Crawford County
 Artist Point (Indiana), Ort im Crawford County
 Artist Point (Contra Costa County, Kalifornien), Berg in Kalifornien
 Artist Point (Mariposa County, Kalifornien), Berg in Kalifornien
 Artist Point, Aussichtsplattform, siehe Grand Canyon of the Yellowstone #Artist Point